Brusson kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Brusson, departementet Marne i regionen Grand Est,

Italien 

 Brusson (Aostadalen), Valle d'Aosta,